Kuti je lahko:
 Hrvaška
 Kuti (jezero)

 BiH
 Kuti, Bileća
 Kuti, Sokolac

 Črna gora
 Kuti, Andrijevica
 Kuti, Herceg-Novi